Синго Такаги (, ) — японский рестлер, в настоящее время выступающий в New Japan Pro-Wrestling (NJPW). Он также является членом группировки Los Ingobernables de Japón.

Такаги впервые стал известен благодаря своей работе в Dragon Gate, где он выступал с момента своего дебюта в 2004 году до 2018 года. В течение многих лет он был известен как главный хил промоушена и стал одним из самых титулованных рестлеров в истории компании, четыре раза выиграв титул чемпиона Open the Dream Gate, главный титул Dragon Gate. Он также был известен как лидер злодейской группировки VerserK во многих её воплощениях, а также своим длительным соперничеством с BxB Халком, с которым он был главным героем нескольких известных шоу Dragon Gate. Он также провел много времени в американских промоушенах, таких как Full Impact Pro, Pro Wrestling Guerrilla и Ring of Honor.

8 октября 2018 года Такаги неожиданно дебютировал в NJPW в качестве шестого члена группировки Los Ingobernables de Japón. Первоначально выступая в дивизионе полутяжеловесов, он остался непобежденным в одиночном разряде до финала Best of the Super Juniors 2019 года. Кроме того, с января по март 2019 года он вместе с товарищем по команде Ingobernables Буси один раз выиграл титул командных чемпионов IWGP в полутяжёлом весе. В июне 2019 года Такаги перешел в дивизион тяжелого веса, дебютировав на G1 Climax 29. С февраля по август 2020 года Такаги владел одновременно титулом чемпиона NEVER в открытом весе и титулом командного чемпиона NEVER в открытом весе среди трио (с Буси и Ивелом), став первым человеком, владевшим обоими титулами NEVER одновременно. Потеряв титул NEVER в августе, он вернул его себе во второй раз в ноябре. Завоевав титул чемпиона мира IWGP в тяжелом весе на шоу Dominion 6.6 в зале Осака-дзё в 2021 году, Такаги стал единственным рестлером, выигравшим главный титул в NJPW и Dragon Gate.

В рестлинге

Титулы и достижения 
 Dragon Gate
 Чемпион Open the Dream Gate (4 раза)
 Чемпион Open the Owarai Gate (1 раз)
 Чемпион Open the Triangle Gate (6 раз) — с BxB Халком и Кибер Конгом (2), Гаммой и Ямато (1), Таку Иваса и Дракон Кид (1), Кибер Конг и Ти-Хоук (1), Такаши Йошида и Эль Линдаман (1)
 Чемпион Open the Twin Gate (5 раз) — с Ямато (3), Кибер Конгом (1) и Акирой Тозавой (1)
 King of Gate (2010)
 New Year’s Unit 6-Man Tag 1 Day Tournament (2017) — с Эль Линдаманом и Ти-Хоуком
 Summer Adventure Tag League (2009) — с Ямато
 New Japan Pro-Wrestling
 Чемпион мира IWGP в тяжёлом весе (1 раз)
 Командный чемпион IWGP в полутяжёлом весе (1 раз) — с Буси
 Командный чемпион NEVER в открытом весе среди трио (1 раз) — с Буси и Ивелом
 Чемпион NEVER в открытом весе (2 раза)
 Чемпион «Король рестлинга» NJPW (1 раз)
 Pro Wrestling Illustrated
 № 9 в топ 500 рестлеров в рейтинге PWI 500 в 2021
 Pro Wrestling Noah
 Командный чемпион GHC в полутяжёлом весе (1 раз) — с BxB Халком
 Ring of Honor
 Командный чемпион мира ROH (1 раз) — с Наруки Дои
 Tokyo Sports
 Самый ценный рестлер года (2021)
 Награда за технику (2008)
 Westside Xtreme Wrestling
 wXw 16 Carat Gold Tournament (2009)
 Wrestling Observer Newsletter
 Новичок года (2005)
 Матч года (2019) 
 Самый выдающийся рестлер (2021)
 Самый ценный рестлер Японии (2021)

Luchas de Apuestas

Примечания 

Рестлеры Японии